Hatting puede referirse a:

 Hatting (Alta Austria), Sankt Marienkirchen am Hausruck, Austria
 Hatting (Dinamarca)
 Hatting (Tirol), Austria